Martorana bezeichnet:

 Martorana, ein anderer Name für die Santa Maria dell’Ammiraglio

Martorana ist der Familienname folgender Personen:
 Gioacchino Martorana (1736–1779), italienischer Maler des Klassizismus und des Rokoko
 Pietro Martorana (1705–1759), italienischer Maler des klassizistischen Spätbarock auf Sizilien